Дульдурга́ () — посёлок, административный центр (с 1937 года) Дульдургинского района Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Население —  человек (). Глава сельского поселения - Эрдынеев Мунко Баирович.

География 
Расположено при впадении реки Дульдурга в реку Иля (бассейн Амура), в 90 км к юго-западу от посёлка Агинское.

История 
Село основано на правом берегу реки Иля в 1803 году поселенцем П. Гусевым. В 1941 году село Дульдурга обрело статус районного центра, когда на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1941 года в составе Агинского Бурят-Монгольского национального округа был создан Дульдургинский район.

Предприятия 
Сегодня в населённом пункте находятся крупные предприятия: Юго-западное предприятие электрических сетей ОАО «Читаэнерго». Дульдургинский леспромхоз, организованный в 1963 году, служит для обеспечения лесоматериалом АБАО, ОАО «Урейский угольный разрез».

Образование и культура 
Образование на территории села представлено двумя средними общеобразовательными школами, тремя детскими садами, вечерней школой, а также учреждениями дополнительного образования детей: домом детского творчества, детско-юношеской спортивной школой, школой искусств.
Центрами культурной жизни села являются сельский дом культуры (Межпоселенческий центр досуга) и районная библиотека.
В Дульдурге находятся памятники культуры: памятник Леонтьева Алексея Михайловича, 1912 года рождения, первого пионера с.Дульдурга, убитого в 1927 году, сына партизана Гражданской войны, два памятника в честь воинов-земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны, памятник в честь партизан, павших в борьбе за советскую власть.
В сфере спорта: дом спорта «Иля», а также спортивные площадки и школьные спортивные залы.

Население

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Дульдургинского района
Районные центры Забайкальского края